Szókratész néven három, ma már alig ismert görög történetíró működött:

 Szókratész, aki Kósz szigetén született, s egy Epikószeisz Theón című, legalább 12 könyv terjedelmű munkát írt. 
 Szókratész, Rodosz szigetéről, aki megírta a római polgárháborúk történetét. A műből csupán néhány töredék maradt fenn.
 Szókratész vagy Szószikratész, argoszi író, aki mitikus témákat dolgozott fel az i. e. 2. században

Egyikük pontos működési ideje sem ismert.

Források 
 

Ókori görög történetírók